Nephilengys är ett släkte av spindlar. Nephilengys ingår i familjen Nephilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Nephilengys